Newham puede hacer referencia a:

 Newham, Londres, Inglaterra

 Newham (Australia)
 Newham (Belsay), Northumberland, Inglaterra
 Newham (Ellingham), Northumberland, Inglaterra
 Newham (Lincolnshire)
 Newham (Zaragoza)